Den Namen Hansaring tragen:
 ein Straßenabschnitt in Köln, siehe Kölner Ringe#Hansaring
 ein an dieser Straße gelegener S-Bahn-Haltepunkt, siehe Haltepunkt Köln Hansaring
 eine Straße im Zuge der Bundesstraße 8 in Wesel, siehe Hansaring (Wesel)